

Codici 
 TX – codice vettore IATA di Air Caraïbes
 TX – codice FIPS 10-4 del Turkmenistan
 TX – codice ISO 3166-2:US del Texas (Stati Uniti)

Telecomunicazioni 
Abbreviazione di trasmettitore radio

Altro 
 TX – targa automobilistica di Dobrič (Bulgaria)
 Think Xtra – una società europea che produce dvd e cd
 Sony Xperia TX – smartphone di Sony